Alfonso Vallejo puede referirse a:

 Alfonso Vallejo, actor español.
 Alfonso Vallejo (1943), dramaturgo, poeta y pintor español.